Schimper se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andreas Franz Wilhelm Schimper
 Georg Heinrich Wilhelm Schimper
 Karl Friedrich Schimper
 Wilhelm Philippe Schimper